Boca a boca puede referirse a:
 Boca a boca, una técnica que consiste en pasar información por medios verbales, especialmente recomendaciones, pero también información de carácter general, de una manera informal, personal, más que a través de medios de comunicación, anuncios, publicación organizada o marketing tradicional.
 Insuflación boca a boca, técnica utilizada en la reanimación cardiopulmonar.
 Boca a boca (1995), película dirigida por Manuel Gómez Pereira.